Rönbergstjärnen kan avse:
Rönbergstjärnen (norra), sjö i Örnsköldsviks kommun, norr om Rönberget, 
Rönbergstjärnen (södra), sjö i Örnsköldsviks kommun, söder om Rönberget,

Se även
Rönnbergstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn